Big Trouble in Little Langley llamado Grandes problemas en la pequeña Langley en España y Masacre en la pequeña Langley en Hispanoamérica es el episodio número 5 de la tercera temporada de la serie animada American Dad.

Sinopsis 
Cuando es hora de cenar Stan se cree el rey del castillo y grita, Hayley tiene el labio quemado y justo tocan la puerta y son los padres adoptivos de Francine que se llaman Mah mah y Dah dah que vienen de visita. Los padres de Francine respetan mucho su cultura pero eso molesta a Stan porque su casa parece de Honk Kaong.

Mientras, a Steve su abuelo adoptivo le regala una caja de petardos con los que él decide jugar. A Stan le gustan los petardos pero a los padres de su madre no.

Cuando Stan les pide que se vayan Francine se enoja y se va.

Luego, Stan y Roger van a un orfanato: el orfanato de Francine y buscan en los archivos a sus padres biológicos, Cassandra y Nick. Luego quema a Roger para provocar una distracción y poder imprimir los lugares y los nombres. Roger descubre ser inmune al fuego pero Stan aunque lo haya quemado no lo sabía.

Steve descubre que Roger es inmune al fuego, tras que nadie le permite ponerle un petardo en el trasero y le pide que sea él quien explote pero cuando levanta la mano con el petardo llamado "Quita dedos" le explota y le corta un dedo; todos se van por miedo a ser culpables.

Mientras, Stan va hacia Carolina del Norte y conoce a dos ricos, padres de Francine que son sus suegros Cassandra y Nick. Hacen todo juntos pero ellos quieren conocer a su hija Francine. Cuando la llama ésta dice que no desea conocerlos porque la abandonaron y este dice que solo quería saber.

En cuanto vuelve ya invitó a los padres biológicos de Francine y solo quedaba demostrarle a Francine que Mah mah y Dah dah no la trataban como hermana de su hija biológica, Gwen y decide revisar su baúl para encontrar pruebas.

Cuando revisa el baúl de Mah mah y Dah dah ve su testamento. Se lo muestra a Francine y descubre que no está en él y entonces decide que quiere conocer a Nick y a Cassandra.

Cuando va ella a la peluquería a verse bien frente a sus padres ellos llegan a la casa y charlan pero llegan al recuerdo del abandono de Francine y en realidad ellos solo la dejaron en un aeropuerto porque querían ir en primera clase y no permitían niños ahí.

Luego, Stan sirve una copa y Klaus repara que un petardo de Steve seguía encendido y eso cae sobre la grasa de pato chino que habían dejado Mah mah y Dah dah y la quema incendiando las cortinas y con eso la casa. Cuando Stan y los padres de Francine corren a la puerta, una viga cae sobre Stan y lo deja atrapado. Ellos por temor a quemarse escapan y cuando los bomberos llegan no hacen nada.

Steve llega con Roger a la casa y Roger ve una ambulancia donde lo deja y este es curado pero al tocar los senos de su novia nueva descubre que con anestesia no siente nada y ella cree que él piensa que son senos pequeños. Stan es salvado por Dah dah que había vuelto por su baúl. Cuando llega Francine Stan le dice que ya tiene padres, Mah mah y Dah dah que si la han criado y que solo no la han puesto en su testamento porque Gwen era tonta y necesitaba toda atención mientras que Francine era inteligente y no los necesitaba.

Episodios de American Dad

en:Big Trouble in Little Langley